

Сборные

Греция впервые участвовала в финальном турнире в 1980 году: два поражения и ничья в последнем туре с будущим победителем турнира сборной ФРГ стали единственным достижением Греции на тот момент. Однако второе участие на Евро-2004 принесло неожиданно победу: в матче открытия были побеждены фавориты и хозяева из Португалии со счётом 2:1, затем последовала ничья с Испанией 1:1. Несмотря на поражение в третьем туре от россиян со счётом 1:2, греки вышли из группового этапа (в случае более крупного проигрыша в плей-офф вышла бы Испания). Немецкий тренер греков Отто Рехагель в плей-офф сделал ставку на прочную оборону, что привело к победам со счётом 1:0 над Францией в четвертьфинале (действовавший на тот момент чемпион Европы), над Чехией в полуфинале (единственный серебряный гол был забит в овертайме на 105-й минуте) и над той же Португалией в финале. К слову, коэффициент на победу Греции составлял 100 (то есть все те, кто ставил 100 евро на победу Греции, выиграли по итогам чемпионата 10 тысяч евро).

Швеция дебютировала в финальных стадиях в 1992 году на правах страны-организатора. Без особых проблем она заняла первое место в группе, удержав ничью в первом туре против Франции и затем одержав две победы над Данией (будущим чемпионом) и Англией, но в полуфинале потерпела поражение 2:3 от сборной Германии. Через 8 лет Швеция сыграла на Евро-2000, но набрала там только одно очко, остальные матчи проиграла. Четырьмя годами позднее матч третьего тура против сборной Дании (2:2) позволяет выйти в четвертьфинал с первого места, что привело впоследствии к подозрениям о договорном характере встречи. В 1/4 финала шведы потерпели поражение голландцев только в серии пенальти (основное и дополнительное время завершились без забитых голов).

Испания в 1964 году выиграла второй розыгрыш Кубка Европейских наций. Финальный турнир проходил в Испании же, в полуфинале обыграны неслабые в тот период венгры (1:1 в основное время, и на 115-й минуте Амансио забивает победный гол), а в финале против действующего обладателя титула сборной СССР испанцы открывают счёт уже на 7-й минуте, однако на следующей же 8-й счёт сравнивается, а в концовке матча на 84-й минуте испанцы устанавливают итог в свою пользу: 2:1. Однако в дальнейшем за испанцами закрепилась чуть ли не репутация главных неудачников европейских первенств: претендуя на роль фаворитов едва ли не в каждом розыгрыше, они в итоге добились лишь однократного участия в финале. В 1980 году — последнее место в группе с одним набранным очком, а в 1984 — упомянутый уже неудачный финал. Хотя начало турнира сложилось удачно: первое место в группе (победа и две ничьи), где удалось оставить за бортом турнира чемпиона 1980-го года сборную ФРГ, победа в полуфинале над датчанами в серии пенальти, а в финале поражение от Франции, в рядах которой блистал в то время гений Платини, чей пик карьеры пришелся на пору первой половины 80-х. В розыгрыше 1988 года после победы в стартовом туре следуют два поражения и третье место в группе как итог. На Евро-1996 Испания всё же выходит из группы благодаря единственной победе в последнем туре (а победный гол забит на 84-й минуте), но не более чем, чтобы проиграть по пенальти хозяйке чемпионата сборной Англии. В 2000 году испанцы опять близки к вылету уже после групповой стадии: в третьем туре имея в активе только одну победу пиренейцы проигрывают Югославии 2:3, на последней 90-й минуте Мендьета с пенальти сравнивает счёт, а в компенсированное время Альфонсо и вовсе забивает победный гол. Стоит заметить, что в эти минуты параллельный матч уже завершен и этот даже такой результат не отменит выход Югославии из группы. В четвертьфинале испанцы проигрывают французам со счётом 1:2 (на 89-й минуте Рауль не реализовал пенальти — мимо ворот). На предыдущем еврофоруме испанцы заняли третье место в группе, проиграв в последнем туре Португалии.

Россия как правопреемница сборной СССР не выходила ни разу из группового этапа чемпионатов Европы: в 1996 году она проиграла будущим чемпионам из Германии 0:3, вице-чемпионам мира из Италии 1:2 и набрала единственное очко в матче с Чехией 3:3. В 2000 году она и вовсе не попала в финальную часть, потеряв очки в драматичной встрече с Украиной, хотя по ходу отбора сенсационно одолела чемпионов мира. В 2004 году она проиграла испанцам 0:1 и португальцам 0:2, став самой грубой командой чемпионата Европы, а единственную победу одержала только над будущими чемпионами из Греции (в той встрече Дмитрий Кириченко забил самый быстрый гол чемпионата Европы уже на 2-й минуте).

Стадионы 
По 3 матча группового этапа прошло на стадионах Тиволи Ной и Вальс-Зиценхайм.

1 тур

Матч №7. Испания – Россия

Матч №8. Греция – Швеция

Положение после тура

2 тур

Матч №15. Швеция – Испания

Матч №16. Греция – Россия

Положение после тура 

Досрочно гарантировали себе: Испания – первое место в группе, Греция – последнее.

3 тур

Матч №23. Греция — Испания

Матч №24. Россия — Швеция 
Российские футболисты начали матч активно и открыли счёт: на 24-й минуте Константин Зырянов отдал пас Александру Анюкову, тот передал мяч Роману Павлюченко, который в касание забил гол. На 27-й минуте Хенрик Ларсон головой отправил мяч в перекладину, и всю вторую половину первого тайма инициативой владели шведы. Вскоре после начала второго тайма на 50-й минуте Юрий Жирков прошёл полполя и отдал мяч Андрею Аршавину, удвоившему счёт. Затем был ещё ряд опасных моментов у обоих ворот, но в итоге матч закончился со счётом 2:0, позволившим сборной России выйти в четвертьфинал.

Итоги 

Группа D